Vittorio Bottego – esploratore e ufficiale italiano
 Capitano Bottego – nave da carico italiana